Desa Ciptasari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ciptasari (administrativ by i Indonesien, lat -6,89, long 107,82), Jawa Barat, 
 Desa Ciptasari (administrativ by i Indonesien, lat -6,47, long 107,23), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar